Chevilly est un toponyme qui peut désigner :
 Chevilly (Loiret), commune française du département du Loiret en région Centre-Val de Loire.
 Démographie de Chevilly (Loiret).
 Chevilly (Vaud), commune suisse du canton de Vaud.

Voir aussi
 Chevilly-Larue (dénommée Chevilly de 1790 à 1920), commune française du département du Val-de-Marne, en région Île-de-France.